Арша́н (от санскритского расаяна — «целебная вода») — в Монголии и этнической Бурятии, а также на Алтае, в Тыве, Калмыкии, в северных и западных районах Китая, название минерального источника, обладающего, по мнению местных жителей, целебными свойствами, которые иногда могут подтверждаться при гидрохимических исследованиях.

Китай 
 Аршан — городской уезд аймака Хинган (Внутренняя Монголия)
 Аршан — уезд Боро-Тала-Монгольского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района
 Аршан — вулкан, расположен в автономном регионе Внутренняя Монголия на северо-востоке Китая.

Россия 
 Аршан — посёлок в Тункинском районе Бурятии, бальнеологический и горно-климатический курорт.
 Аршан — микрорайон в составе города Улан-Удэ Бурятии.
 Аршан — село в Хилокском районе Забайкальского края.
 Аршан — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Аршан — деревня в Куйтунском районе Иркутской области.
 Аршан — посёлок в Тулунском районе Иркутской области.
 Аршан — посёлок в городском округе Элиста в Калмыкии.

См. также 
 Аршан-Булг — посёлок в Целинном районе Калмыкии.